Luzern steht für:
 Luzern, Stadt in der Schweiz, Hauptort des Kantons Luzern
 Kanton Luzern, der Schweizer Kanton Luzern
 Luzern (Amt), der Schweizer Bezirk Luzern

Siehe auch:

 Stadt Luzern, mehrere Schiffe mit dem Namen
 Luzerne, eine Nutzpflanze
 Lucerne
 Lake Lucerne
 Vierwaldstättersee (Lago di Lucerna)